

Geografia

Francia 
 Borne – comune del dipartimento dell'Alta Loira (Alvernia)
 Borne – comune del dipartimento dell'Ardèche (Rodano-Alpi)

Germania 
 Borne – comune del circondario Salzlandkreis (Sassonia-Anhalt)
 Borne – frazione della città di Bad Belzig nel circondario rurale di Potsdam-Mittelmark (Brandeburgo)

Paesi Bassi 
 Borne – comune dell'Overijssel

Persone 
 Élisabeth Borne (1961) – politica francese e dal 16 maggio 2022 nuova primo ministro della Francia
 François Borne (1840-1920) – musicista francese
 Guillaume Borne (1988) – calciatore francese
 Vanessa Borne (1988) – wrestler statunitense

Variante "Börne" 
 Karl Ludwig Börne (1786-1837) – scrittore tedesco